Кубок Сербии по футболу 2011/12 года () — 6-й розыгрыш Кубка Сербии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2011/2012
Спорт в Сербии в 2011 году
Спорт в Сербии в 2012 году
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Сербия